Шарль-Филипп де Крой (; 1 сентября 1549, Брюссель — 23 ноября 1613, Бургундия), маркиз д'Авре, граф де Фонтенуа, князь Священной Римской империи — военачальник и государственный деятель Испанских Нидерландов, основатель линии Крой-Авре дома де Крой.

Биография 

Младший сын Филиппа II де Кроя, единственный ребёнок от его второго брака с Анной Лотарингской.

Сеньор де Бьевр, Арк, Эвербек, и прочее.

Родился после смерти отца. Восприемниками при крещении были император Карл V и инфант Филипп, давшие младенцу свои имена. При разделе семейных владений получил сеньорию Авре.

В 1568 году по поручению герцога Альбы должен был встретить на границе французский вспомогательный корпус герцога Омальского и маршала де Коссе (1 500 тяжёлой кавалерии и 4 000 пехоты), направленный Карлом IX для борьбы с кальвинистами в Нидерландах. Союзники не появились, поскольку французский король нуждался в войсках для борьбы с собственными протестантами, и д'Авре провёл кампанию того года в составе испанской армии.

В 1569 году был направлен штатгальтером к французскому двору, с поздравлением Карлу по случаю победы при Монконтуре.

Сменивший Альбу великий командор Кастилии Луис де Рекесенс назначил Шарля-Филиппа полковником двадцати валлонских знамен и ста шеволежеров. Через некоторое время Филипп II пожаловал ему ордонансовую роту из сорока тяжеловооружённых всадников, вакантную после смерти сеньора де Нуаркарма, и в 1574 году возвел владение Авре в ранг маркизата.

В надежде на новые милости Шарль-Филипп отправился ко двору короля в Испанию. Был посвящён Филиппом в рыцари в Эскуриале и назначен палатным дворянином. Вернулся в Нидерланды с важной миссией к Государственному совету и провинциальным Штатам.

Вошел в состав Госсовета, вначале неофициально, а в следующем году по настоянию Хуана Австрийского получил королевский патент. При этом штатгальтер был невысокого мнения о маркизе, и в письмах к королю называл его величайшим мерзавцем (un très-grand coquin).

Шарль-Филипп демонстрировал преданность дону Хуану, и ходили слухи, что он подговаривал штатгальтера стать сувереном Нидерландов. Он советовал наместнику избавиться от сеньора де Шампинье, племянника кардинала Гранвеля, активно противодействовавшего его интригам, и сопровождал Хуана, когда тот удалился в Намюр.

Выбрав удобное время, маркиз тайно покинул Намюр и прибыл в Брюссель, где перешел на сторону Генеральных штатов. Добился большого доверия, получив должность шефа финансов. 11 августа 1577 был отправлен послом в Англию к королеве Елизавете с просьбой о военной помощи. Встретил благосклонный прием, но англичане не торопились с принятием решения об интервенции.

В 1579 маркиз д'Авре, командовавший полком рейтаров, изменил федералистам и вернулся на сторону короля. Был послан вместе с Адольфом ван Меткерке в Артуа, чтобы убедить штаты провинции признать королевскую власть. Проявил в этом деле много усердия, но затем вновь тайно сбежал и объявился в Камбре, откуда пытался вести переговоры с обеими партиями. После Кёльнской конференции 1580 года примирился с королём Испании.

До 1587 года не участвовал в политических событиях, поскольку Филипп II отказывался вернуть ему место в Госсовете, но в том году был направлен в составе испано-бельгийского корпуса к герцогу Лотарингскому, дабы помешать проходу через его страну немецких наёмников, набранных французскими гугенотами для участия в гражданской войне. В этом походе командовал девятью ордонансовыми отрядами и сумел вернуть королевскую милость и должность советника.

В 1594 году был направлен штатгальтером Эрнстом Австрийским на созванный императором Рудольфом II рейхстаг в Регенсбурге в качестве представителя Бургундского округа. Дипломом от 16 августа 1594 император возвел маркиза в достоинство имперского князя.

В последующие годы д'Авре предпринял две попытки добиться мира в Нидерландах, но к 1598 году переговоры провалились.

В 1599 году был пожалован в рыцари ордена Золотого руна.

В правление Альбрехта и Изабеллы маркиз был 22 октября 1599 назначен одним из шефов финансов, а с 18 июня 1603 до конца жизни был первым шефом.

Герцог Лотарингский 5 августа 1598 заложил ему земли Омбур и Сент-Авольд.

Умер в Бургундии, и был погребен в Фенетранже, а сердце в церкви якобинцев в Лувене.

Семья 

Жена (1580): Диана де Доммартен (10.1552 — после 14.10.1625), графиня де Фонтенуа-Ле-Шато, госпожа части Финстингена (Фенетранжа), дочь Луи де Доммартена, сеньора де Фонтенуа, и Филиппы де Ла Марк, вдова рейнграфа Иоганна Филиппа цу Зальма

Дети:

 герцог Шарль-Александр де Крой (11.03.1581—5.11.1624). Жена 1) (9.01.1600): Иоланда де Линь, дама де Ти-Ле-Шато (ум. 1611), дочь принца Ламораля де Линя и Марии де Мелён; 2) (6.01.1617): Женевьева д'Юрфе (1595—1656), дочь маркиза Жака II д'Юрфе и Марии де Нёвиль-Маньяк
 Жан-Гийом де Крой (р. и ум. 1582)
 герцог Эрнест де Крой (1583—7.10.1631). Жена (4.08.1619): Анна Померанская (1590—1660), дочь Богуслава XIII, герцога Бартского, и Клары Брауншвейгской
 Луи де Крой
 Шарлотта де Крой
 Доротея де Крой (1575—1662). Муж (18.12.1605): герцог Шарль III де Крой (1560—1612)
 Екатерина де Крой (ум. 17.01.1664). Муж (15.02.1616): князь Филипп Отто фон Зальм (1575—1634)

Литература 

 , p. 645 
  
 Courcelle J.-B.-P., de. Croy, pp. 39—41 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VIII. — P.: Arthus Bertrand, 1827 
 , coll. 552—555
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. I. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, p. 583

Ссылки 

 Armorial des Chevaliers de la Toison d’Or  — heraldique-europeenne.org
 CHEVALIERS DE LA TOISON D’OR — MAISON DE HABSBOURG (HOUSE OF HABSBURG)
 Charles-Philippe de Croy (1549?-1613) — data.bnf.fr

Военачальники Нидерландов
Государственные деятели Нидерландов
Дипломаты Нидерландов
Генералы Испании
Участники Восьмидесятилетней войны, Нидерланды
Участники Восьмидесятилетней войны, Испания
Дом де Крой